Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Lori McNeil, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Zina Garrison.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1989
Tokyo
Sport au Japon en 1989
Tennis en janvier 1989
Tennis en février 1989